Wil van den Berg kan verwijzen naar:

 Wil van den Berg (burgemeester) (1951), Nederlands ambtenaar, CDA-politicus en burgemeester
 Willem Antonie van den Berg (1926-2008), Nederlands topambtenaar en lid van de Raad van State